St. Michael och St. Gudula katedralen är en domkyrka i Bryssel. Den är uppkallad till minne av Sankt Mikael och Sankta Gudula. På franska kallas den Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. På nederländska kallas den Sint-Michiels-en Sint-Goedelekathedraal, vanligtvis förkortad till Sint-Goedele. Det är biskopens huvudsäte i Bryssel och Mechelen.
 
Bygget av katedralen påbörjades år 1226. Byggnaden var färdig när klocktornet gjordes i slutet av 1400-talet. Katedralen är byggd i gotisk stil. Eftersom det är den viktigaste kyrkan i Belgien, ställer man ofta till med kungliga ceremonier (vigslar, begravningar).

Galleri

Externa länkar 

St. Michael och St. Gudula katedralens webbplats

Byggnader i Bryssel
Domkyrkor i Belgien
Romersk-katolska domkyrkor
Kyrkobyggnader invigda under 1400-talet